Orange County Register är en dagstidning som publiceras i Kalifornien.

Externa länkar 
 

Amerikanska dagstidningar
Dagstidningar startade 1905